Koslowo () ist der Name von Orten in Polen und Russland:
 Koslowo, 1942–1945: Kostlau, im Kreis Schwetz, Westpreußen: Kozłowo (Świecie), Dorf im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Koslowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, seit 1997: Koslowka (Kaliningrad, Gurjewsk) (Schanwitz, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Koslowo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Koslowo (Moskau, Wolokolamsk), Siedlung im Rajon Wolokolamsk, Oblast Moskau